ÁVH, az Államvédelmi Hatóság rövidítése, a magyarországi kommunista pártállami diktatúra szervezete 1948 és 1956 között
 AVH, az Alkotmányvédelmi Hivatal rövidítése, a hivatalos rövidítés: AH, korábban Nemzetbiztonsági Hivatal (NBH)

 AVH, az Alexander von Humboldt-Stiftung rövidítése, Alexander von Humboldt Alapítvány 
 AVH, az Alexander von Humboldtról elnevezett iskolák nevének gyakori rövidítése
 AVH, Armand Van Helden (1970), amerikai lemezlovas
 AVH, Alex Van Halen (1953), a Van Halen hard rock együttes dobosa

 Nemzeti AVH, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) magyar állami adóztatási szervezet nevének népnyelvi rövidítése